Iremonger ist der Familienname folgender Personen:

 James Iremonger, britischer Bobfahrer
 Harold Iremonger (1882–1937), Gouverneur von St. Helena 
 Thomas Iremonger (1916–1998), britischer Politiker 
 Valentin Iremonger (1918–1991), irischer Diplomat und Poet